Mueang Ang Thong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ang Thong, Thailanda, cu o populație de 55.974 de locuitori și o suprafață de 102,8 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 81 de sate (muban).

Amphoe în provincia Ang Thong